Helvetiaplatz bezeichnet einen Platz, der nach der Helvetia benannt ist. In verschiedenen Städten gibt es einen solchen Platz:
 in Basel; siehe Helvetiaplatz (Basel)
 in Bern; siehe Helvetiaplatz (Bern)
 in Luzern; siehe Helvetiaplatz (Luzern)
 in Zürich; siehe Helvetiaplatz (Zürich)